Le mot rapt désigne l'enlèvement d'une personne.

Mythologie 
 Rapt de Perséphone, le rapt de Perséphone par le Dieu Hadès dans la mythologie grecque.

Bandes dessinées 
 Rapt au cirque Spirou, première histoire de la série Le Cirque Spirou de Paul Dubar et Crill (1959) ;
 Rapt sur le France, sixième histoire de la série Ric Hochet d'André-Paul Duchâteau et Tibet (1966) ;
 Rapt, neuvième histoire de la série Jess Long d'Arthur Piroton et Maurice Tillieux (1973) ;
 Rapt, dix-septième histoire de la série Les Jungles perdues de Mazel et Raoul Cauvin (1982) ;
 Rapt en sous-sol est la quarante-cinquième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï (1985) ;

Musique 
 Le Rapt, titre extrait de l'album de Jean-Jacques Goldman, intitulé "Jean-Jacques Goldman", plus connu sous le nom de "Démodé", sorti le .

Littérature 
 Rapt, roman de Lionel White (1955).
 Le Rapt de Ganymède, essai de Dominique Fernandez (1989).

Peinture 
 Le Rapt d'Europe, peinture à l'huile réalisée par le Titien en 1562

Cinéma 
 Le Rapt, film français muet de Louis Feuillade sorti en 1908 ;
 Le Rapt, film muet français d'André Hugon sorti en 1914 ;
 Le Rapt d'Hélène, film muet belge d'André Jacquemin sorti en 1925 ;
 Rapt, film franco-suisse de Dimitri Kirsanoff sorti en 1934 ;
 Rapt (Hunted), film britannique de Charles Crichton sorti en 1952 ;
 Rapt au Deuxième Bureau, film français de Jean Stelli sorti en 1958 ;
 Rapt (Presa dalla vita), un sketch du film à sketches italien Les Monstres sorti en 1963 ;
 Rapt à Damas (Delitto quasi perfetto), film italien de Mario Camerini sorti en 1966 ;
 Rapt à l'italienne (Mordi e fuggi), film italien de Dino Risi sorti en 1973 ;
 Rapt, film franco-belge de Lucas Belvaux sorti en 2009.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre